Валяев — русская фамилия; имеет женскую форму Валяева.

Известные носители 
 Валяевы — русский дворянский род.
 Валяев, Николай Дмитриевич (1919—1997) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Валяев, Сергей Валентинович (род. 1978) — украинский футболист.
 Валяев, Юрий Константинович (род. 1959) — российский генерал-лейтенант полиции.

 Валяева, Мария Васильевна — советский и российский искусствовед, историк искусства.